Ян де Бур
 де Бур, Ян (1898—1988) — нидерландский футболист
 де Бур, Ян Хендрик (1899—1971) — нидерландский химик и физик